Ungebetene Gäste steht für:

 Ungebetene Gäste, deutscher Synchrontitel des Politthrillers Besuch bei Nacht (1956)
 Der Usedom-Krimi: Ungebetene Gäste, Fernsehfilm aus der Reihe Der Usedom-Krimi (2021)
 Wilsberg: Ungebetene Gäste, Fernsehfilm aus der Reihe Wilsberg (2022)